Bigot puede referirse a:

Biografías 

 Jacques-Marie-Frangile Bigot, naturalista y entomologista francés.
 Trophime Bigot, pintor barroco francés.
 Georges Ferdinand Bigot, dibujante, ilustrador y artista francés.

Geografía 

 Rauville-la-Bigot, población y comuna francesa.